Гилье́рмо Горости́са Паре́дес (; 15 февраля 1909 — 23 августа 1966) — испанский футболист, нападающий. Легенда клуба «Атлетик Бильбао».

Биография 
Гильермо Горостиса Паредес родился 15 февраля 1909 в Сантурсе. Его семья была очень бедной, и Горостиса был вынужден с юных лет работать, чтобы помогать родителям.

Горостиса начал играть в футбол в маленьких басконских командах «Чаварри» и «Сугасарте», затем в 1928 году перешёл в клуб «Аренас», но долго там не задержался, платили мало, а Горостисе были нужны деньги. Горостиса отправляется на пароходе на заработки в Буэнос-Айрес, но не адаптируется к жизни в Аргентине и возвращается в Испанию, где Горостиса переходит в клуб «Расинг Ферроль», в котором проходит военную службу. В первой же игре за «Расинг» Горостиса поражает ворота «Эспаньола», ворота которого защищал легендарный Рикардо Замора, этот гол и дальнейшая игра за «Расинг» проводит к интересу к Горостисе со стороны испанских клубов мадридского «Реала», «Атлетика» и бывшего клуба Горостисы «Аренаса». Близкий друг Горостисы, игрок «Атлетика», Рамун Лафуэнте, уговорил того перейти к нему в команду.

Подписание контракта состоялось в 1929 году. Горостиса выступал в «Атлетике» на протяжении 11 лет, выиграв 4 чемпионата и Кубка Испании, став главным бомбардиром команды и дважды лучшим бомбардиром чемпионата, её лицом и гордостью. Во время игры за «Атлетик» Горостиса регулярно вызывался в сборную Испании, в которой дебютировал 14 июня 1930 в игре с Чехословакией и провёл 19 матчей, забив 2 мяча.

В 1937 в составе «Эскауди» выступал в европейском турне, в том числе был в турне по СССР. Приехав в Париж, принял приглашение эмиссаров генерала Франко вернуться в Испанию.

В сезоне 1939—1940 Горостиса за 50 000 песет был продан в «Валенсию», с которой два раза выиграл Чемпионат и один раз Кубок Испании.

После «Валенсии» Горостиса выступал за команды «Баракальдо», «Логроньес» и «Увенсия», в которой завершил карьеру в 1951 году в возрасте 42 лет.

После окончания карьеры, Горостиса попробовал себя на тренерском поприще, но неудачно. Горостиса скончался 23 августа 1966 года, в его честь на стадионе Месталья состоялся матч между «Валенсией» и «Атлетиком», в котором обе команды отдали дань памяти великому игроку.

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании: 1930, 1931, 1934, 1936, 1942, 1944
 Обладатель Кубка Испании: 1930, 1931, 1932, 1933, 1941

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1930, 1932

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр за сборную Испании
 Профиль на sportec.es
 Статья на miathletic.com

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Логроньес»
Обладатели трофея Пичичи